La segretaria (Men Are Not Gods), film diretto da Walter Reisch (1936)
La segretaria (Cebo para una adolescente), film diretto da Francisco Lara Polop (1974)